Astiz puede hacer referencia a:

Astiz, localidad española en Navarra;
Alfredo Astiz (1951-), exmilitar argentino condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad;
Iñaki Astiz (1983-), futbolista español; o
Silverio Astiz (1887-1936), político y sindicalista español ejecutado por los sublevados en la guerra civil.